Il singolare dell'Internationaler Raiffeisen Grand Prix 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Andrea Gaudenzi era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Jürgen Melzer.

Nicolás Lapentti ha battuto in finale 7–5, 6–4 Fernando Vicente.

Teste di serie

 n/a
  Nicolás Lapentti (campione)
  Albert Portas (primo turno)
  Jan-Michael Gambill (secondo turno)

 Stefan Koubek (secondo turno) 
 Albert Montañés (quarti di finale) 
 Andrea Gaudenzi (secondo turno) 
 Dominik Hrbatý (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

International Raiffeisen Grand Prix 2002
ATP Tour 2002